Parròquia eclesiàstica, subdivisió de base d'una diòcesi
 Església parroquial, centre religiós d'una parròquia eclesiàstica
 Parròquia (civil), entitat sub-nacional en diferents països 
 Parròquies d'Andorra, primeres i darreres instàncies administratives per sota del Govern d'Andorra
 Parròquia rural (Astúries), entitats locals menors del Principat d'Astúries, que gaudeixen de personalitat jurídica pròpia diferent del Concejo
 Parròquia rural (Galícia), entitat local menor de Galícia